

Personer med efternamnet Brunnberg 
 Arne Brunnberg – svensk jurist
 Axel Brunnberg – svensk jurist
 Elzbieta Jasinska Brunnberg – svensk kulturskribent
 Hans Brunnberg – svensk arkitekt
 Håkan Brunnberg (född 1940) – svensk arkitekt
 Karl Gustaf Brunnberg – svensk industriman
 Kerstin Brunnberg – svensk journalist
 Lars Brunnberg – svensk militär
 Ulf Brunnberg (född 1947) – svensk skådespelare

Svenska efternamn